

Мрамор () — село в Міській області Софія. Входить до складу общини Столична.
 Мрамор () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Трин.
 Мрамор () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Тополовград.